Holocaust má několik významů:

 Holokaust – systematické pronásledování a hromadné vyvražďování Židů (případně i dalších národů) prováděné nacistickým Německem a jeho spojenci v době druhé světové války
 celopal – označení pro zápalnou oběť
 Holocaust (skupina) – skotská metalová skupina,
 originální název filmového snímku Kanibalové – Cannibal Holocaust
 Průmysl holocaustu – kniha N. G. Finkelsteina